Bulgarije
 Lisets (Lovetsj), een plaats in de Bulgaarse gemeente Lovetsj
 Lisets (Sofia), een plaats in de Bulgaarse gemeente Samokov, oblast Sofia

Slovenië
Lisec (Tolmin), een plaats in de Sloveense gemeente Tolmin
Lisec (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje